Санту-Антониу-ди-Падуа:

 Санту-Антониу-ди-Падуа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. 
 Санту-Антониу-ди-Падуа — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.